Симфония № 8 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 8 (Александър Глазунов) (1906)
 Симфония № 8 (Антонин Дворжак) (1891)
 Симфония № 8 (Густав Малер) (1910)
 Симфония № 8 (Дмитрий Шостакович) (1943)